Hickson ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Hickson (1929–2013), englischer Fußballspieler

 Ian Hickson, Schweizer Autor und Informatiker
 J. J. Hickson (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 Joan Hickson (1906–1998), britische Schauspielerin
 Paul Hickson (* 1950) britisch-kanadischer Astronom 
 Samuel Hickson (1871–19??), englischer Fußballspieler und -trainer
 Stanley Hickson (1877–19??), englischer Fußballspieler
 Taylor Hickson (* 1997), kanadische Schauspielerin

Siehe auch:
 Higson
 Hixon